Volchanka kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Voltjanka (vattendrag i Vitryssland), Mahiljoŭs voblast,

Ryssland 

 Voltjansk, ort, Sverdlovsk oblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar